Каульсдорф ():
 Каульсдорф (Заале)
 Каульсдорф (район Берлина)